Desa Karanglewas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karanglewas (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 109,14), Jawa Tengah, 
 Desa Karanglewas (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 109,34), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar